Каніщенко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Каніщенко Антоніна Пантелеймонівна (*1938) — український педагог-методист розвитку усного і писемного зв'язного мовлення студентів та учнів початкових класів, професор Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.
 Каніщенко Леонід Олексійович (*1929) — український вчений-економіст, педагог, громадський діяч.

Українські прізвища